Bergqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Bergqvist (1900–1975), schwedischer Segler
 Douglas Bergqvist (* 1993), schwedischer Fußballspieler
 Erik Bergqvist (1891–1954), schwedischer Wasserballspieler und Schwimmer
 Harry Bergqvist, schwedischer Skispringer
 John Bergqvist (1874–1953), schwedischer Fotograf, Regisseur und Produzent
 Jonas Bergqvist (* 1962), schwedischer Eishockeyspieler
 Kajsa Bergqvist (* 1976), schwedische Hochspringerin
 Kjell Bergqvist (* 1953), schwedischer Schauspieler
 Lauri Bergqvist (1930–2022), finnischer Skilangläufer
 Lena Bergqvist (* 1945), schwedische Schauspielerin
 Rikard Bergqvist (* 1956), schwedischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Sven Bergqvist (1914–1996), schwedischer Sportler
 Theodor Bergqvist (1885–1969), schwedischer Ringer

Siehe auch:
 Bergkvist, Bergquist